Astatotilapia ist eine Gattung aus der Familie der Buntbarsche (Cichlidae), die für eine Art (Astatotilapia desfontainii) aus Oasen Nordafrikas aufgestellt wurde. Ihre Gültigkeit und die einzubeziehenden Arten sind in der Literatur umstritten.

Validität 
Pellegrin hatte beim Aufstellen der Gattung übersehen, dass einige Jahre zuvor bereits Hilgendorf eine taxonomische Einheit für Fische geschaffen hatte (nämlich Haplochromis), denen auch Astatotilapia entsprach. Regan zog daraufhin Astatotilapia ein. Greenwood revalidierte die Gattung, definierte sie neu und dehnte sie auf viele weitere Arten aus, obwohl er bereits hier zugeben musste, dass Astatotilapia keine monophyletische Einheit bildet. Van Oijen fasste die Kritik an dieser und anderen von Greenwood aufgestellten Gattungen zusammen, die hauptsächlich aus Überlappungen mit neu gefundenen Arten und der Unmöglichkeit, bereits existente Arten in die eine oder andere Greenwood'sche Gattung einzugruppieren, besteht.

Merkmale 
Nach gängiger Vorstellung werden „Astatotilapia“-Arten 9 bis 15 cm lang, Weibchen bleiben etwas kleiner. Daneben sind sie meist schlicht gefärbt, während die Männchen auffallend farbig sind. Der Körper ist von typischer Buntbarschgestalt und seitlich etwas abgeflacht. Der Kopf ist groß und bullig. Von der nah verwandten Gattung Haplochromis unterscheidet sich Astatotilapia durch die Zähne in den äußeren Zahnreihen, die bei Astatotilapia einspitzig oder zweispitzig sind und seitlich nicht zusammengedrückt oder schräg abgestumpft. Die Zähne der inneren Zahnreihen sind klein und dreispitzig. Auf der Pharyngealia sind die mittleren Zahnreihen mit vergrößerten, manchmal mahlzahnartigen Zähnen besetzt. Die Schwanzflosse ist abgerundet. Alle Astatotilapia-Arten sind Allesfresser und Maulbrüter. Auf der Afterflosse tragen sie 3 bis 9 Eiflecke.

 Schuppenformel: mLR 28-30

Etymologie 
Pellegrin, der die Gattung definiert, bildet den Namen aus den Worten Gr.: „astatos“ = unstabil + Tilapia (afrikanische Buntbarschgattung). Der erste Namensteil bezieht sich auf die Zähne der Männchen in den äußeren Kieferzahnreihen, die wie die Weibchen zunächst zweispitzig sind, aber im Laufe der Aduleszens durch einspitzige ersetzt werden.

Arten und Verbreitung 
 Astatotilapia bloyeti (Sauvage, 1883), Wami, Malagarasi, Pangani, sowie Manyara-See und Eyasisee und die Seen der Umgebung.
 Burtons Maulbrüter (Astatotilapia burtoni Günther, 1894), Tanganjikasee und mit ihm verbundene Flüsse (Lukuga u. a.)
 Astatotilapia calliptera (Günther, 1894), Malawisee, Rovuma, Chiuta-See, Chilwa-See, Shire, unterer Sambesi, Buzi, Pungwe und Save.
 Astatotilapia gigliolii (Pfeffer, 1896), Chilwa-See, Chiuta-See, Rovuma, Ruvu, Rufiji, Ruhuhu
 Astatotilapia desfontainii (Lacepède, 1802), Quellen in Oasen in Algerien und Tunesien. (Typusart)
 Astatotilapia flaviijosephi (Lortet, 1883), Jordan, See Genezareth.
 Astatotilapia fuelleborni (Hilgendorf & Pappenheim, 1903), Rukwasee
 Astatotilapia stappersii (Poll, 1943), Tanganjikasee und mit ihm verbundene Flüsse.
 Astatotilapia swynnertoni (Boulenger, 1907), Buzi und unterer Pungwe, südwärts bis zum Save in Mosambik.
 Astatotilapia tchadensis Trape, 2016, Seen von Ounianga in der Sahara.
 Astatotilapia tweddlei Jackson, 1985, Chiuta-See, Chilwa-See und zuströmende Flüsse.

Bisher unbeschriebene Astatotilapia-Arten sind:
 Astatotilapia sp. ‘pseudopaludinosus’, nördlicher Abschnitt des Rukwasees
 Astatotilapia sp. ‘lupa’, Lupa River, östlicher Zufluss des Rukwasees
 Astatotilapia sp. ‘Chipwa’, Tanganjikasee, Flussmündungen
 Astatotilapia sp. ‘ruaha blue’, Ruaha
 Astatotilapia sp. ‘ruaha red cheek’, Ruaha
 Astatotilapia sp. ‘longfin‘, Ruaha, Kilombero, Sulungalisee, Igombesee
 Astatotilapia sp. ‘rufiji blue’, Rufiji, Mansisee

Außerdem kommen im malischen Débo-See und im Tschadbecken zwei weitere, bisher unbeschriebene Astatotilapia-Arten vor.

Das folgende Kladogramm nach Matschiner et al. zeigt die Stellung verschiedener Astatotilapia-Arten im System der Haplochromini:

Literatur 
 Erwin Schraml: Astatotilapia. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 100–102.
 Günther Sterba: Süsswasserfische der Welt. 2. Auflage. Urania, Leipzig/Jena/Berlin 1990, ISBN 3-332-00109-4.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Haplochromine Buntbarsche
Haplochromini